Xiao Zhan – attore e cantante cinese
 Yuhao Zhan – musicista, cantante e attore taiwanese
 Zhang Zhan – blogger cinese
 Zhuge Zhan – politico e militare cinese